Argenfels steht für:
 Argenfels (Schiff, 1901), ein von der DDG Hansa in Dienst genommenes Schiff, siehe Marienfels (Schiff, 1901)#Ostindien-Frachtschiffe der Argenfels-Klasse
 Argenfels (Schiff, 1910), ein von der DDG Hansa in Dienst genommenes Schiff, siehe Ockenfels (Schiff, 1910)#Die Schiffe der Ockenfels-Klasse
 Argenfels (Schiff, 1950), ein von der DDG Hansa in Dienst genommenes Schiff, siehe Greiffenfels (Schiff, 1950)